Onenightstand, een kortstondig, eenmalig seksueel contact tussen individuen
 One Night Stand (1984), een film van John Duigan uit 1984
 One Night Stand (1997), een film van Mike Figgis uit 1997
 One Night Stand (filmserie), een Nederlandse serie televisiefilms
 One Night Stand (HBO), een serie van HBO over stand-upcomedians
 WWE One Night Stand, een jaarlijks worstelevenement geproduceerd door World Wrestling Entertainment
 ECW One Night Stand 2005
 ECW One Night Stand 2006
 One Night Stand 2007
 One Night Stand 2008
 One Night Stand (Let Loose), een single van Let Loose uit 1995
 One Night Stand (Aloof), een single van Aloof uit 1996
 One Night Stand (Mis-Teeq), een single van Mis-Teeq uit 2001
 One night stand (B-Brave), een single van B-Brave in samenwerking met Sevn Alias uit 2016